A49, A 49 oder A-49 steht für:
 Bundesautobahn 49, Autobahn in Deutschland
 Autoroute A49, Autobahn in Frankreich
 Autovía A-49, Autobahn in Spanien
 A49 road, Hauptstraße im Vereinigten Königreich

A49